Dibuixants sense fronteres, organització de dibuixants per a la cooperació i el desenvolupament, fundada a Catalunya
 .dsf extensió dels fitxers creats amb el format Direct Stream Digital